Saul oder Saúl ( Šāʔûl oder Scha’ul „der Erbetene“) steht für:

 Saul, erster König von Israel
 Saul, besser Šaʼīl,  König des Stadtstaats Samʼal, siehe Samʼal#Geschichte
 Saul, Apostel Paulus von Tarsus
 Saul (Band), US-amerikanische Metalband
 Saul (Händel), Oratorium
 Saul (Voltaire), Prosatragödie
 Saúl (Fußballspieler) (Saúl Ñíguez Esclapez; * 1994), spanischer Fußballspieler

Orte:
 Saul (Gloucestershire), Ort in Stroud District
 Saul (Nordirland), Townland bei Downpatrick
 Saul (Kentucky), Ort im Perry County (Kentucky)

Saul oder Saúl ist der Familienname folgender Personen:

 Anno Saul (* 1963), deutscher Drehbuchautor und Regisseur
 Benjamin Saúl (1924–1980), spanisch-salvadorianischer Künstler und Bildhauer
 Bruno Saul (1932–2022), estnischer Politiker
 Christian Seidel-Saul (* 1982), deutscher Philosoph und Hochschullehrer, siehe Christian Seidel (Philosoph)
 Eric Saul (* 1954), französischer Motorradrennfahrer
 Fabian Saul (* 1986), deutscher Schriftsteller, Komponist und Chefredakteur
 Felix Saul (1883–1942), schwedischer Musikpädagoge, Kantor und Chordirektor
 Ferdinand Ludwig von Saul (1711–1766), deutscher Polizeidirektor und Diplomat

 Jennifer Saul (* 1968), Philosophin und Hochschullehrerin
 John Saul (* 1942), US-amerikanischer Schriftsteller
 John Ralston Saul (* 1947), kanadischer Autor, Essayist und Philosoph
 Kevin Saul (* 1980), US-amerikanischer Pokerspieler
 Klaus Saul (* 1939), deutscher Historiker
 Linda Saul (1907–1997), estnische Dirigentin
 Louis Saul (* 1953), deutscher Autor, Filmregisseur und Künstler
 Manfred Saul (1934–2013), deutscher Bildhauer
 Nicholas Saul (* 1953), britischer Germanist
 Norman E. Saul (* 1932), US-amerikanischer Historiker und Hochschullehrer
 Peeter Saul (1932–2014), estnischer Dirigent und Pianist
 Peter Saul (* 1934), US-amerikanischer Bildender Künstler
 Pinise Saul (1941–2016), südafrikanische Sängerin
 Reiner Saul (* 1938), deutscher Bauingenieur
 Richard Ernest Saul (1891–1965), britischer Pilot und Offizier der Royal Air Force
 Santiago Saúl (* 1993), uruguayischer Fußballspieler
 Volker Saul (* 1955), deutscher Bildhauer und Maler

Siehe auch:
 Better Call Saul,  US-amerikanische Fernsehserie (2008 bis 2013)
 Saulsches Haus, Hotelbau in Dresden
 Saül, Gemeinde im Übersee-Département Französisch-Guayana